Areola (Verkleinerungsform von lat. area „Fläche, Platz, Hof“, also „kleiner Hof“) bezeichnet in der Anatomie:

 den Brustwarzenhof
 die Verdickung des Chorions bei der Plazenta der Schweine

Aréola ist der Familienname folgender Personen:
 Alphonse Aréola (* 1993), französischer Fußballtorhüter

Siehe auch:
 Arreola
 Areole
 Ariola